Dobson steht für:
 Dobson (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Dobson-Einheit, Maß für die Stärke der Ozonschicht
 Dobson-Spektrophotometer, optisches Absorptionsspektrometer
 Dobson-Teleskop, Gerät für astronomische Beobachtungen
 Zuleika Dobson, Roman von Max Beerbohm

Dobson ist der Name folgender 

Orte:
 Dobson (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Dobson (North Carolina), Ort in North Carolina, USA

im NRHP gelistete Objekte:
 Dobson House, in Magdalena, New Mexico, ID-Nr. 82005067
 Dobson Mills, in Philadelphia, Pennsylvania, ID-Nr. 88001214

geografischer Objekte:
 Mount Dobson, Berg in Neuseeland
 Dobson Dome, Berg auf der James-Ross-Insel, Antarktis

astronomischer Objekte:
 (18024) Dobson, Asteroid des Hauptgürtels